Nicholas Buckland (né le  à Nottingham), est un patineur artistique britannique de danse sur glace. Patinant avec sa partenaire Penny Coomes depuis 2005, il est médaillé de bronze aux Championnats d'Europe 2014 ainsi que triple champion de Grande-Bretagne entre 2012 et 2014. Le couple a pris part aux Jeux olympiques en 2010 et 2014.

Biographie

Carrière sportive

Vie personnelle 
Son frère Joseph est aussi un patineur artistique spécialiste de la danse sur glace. En 2014, lui et Penny Coomes annoncent qu'ils sont en relation.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique britannique
Naissance en avril 1989
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018